Sandø kan henvise til

 Sandoy, en ø på Færøerne
 Sandö, en svensk ø i Ådalen
 Sandöbron, en bro til Sandö
 I Norge
 Sandøy, en kommune i Møre og Romsdal
 Sandø (Oslofjorden) er en lille ø i Oslofjorden i Færder kommune